Ляпино — название населённых пунктов в России:
 Ляпино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Ляпино — упразднённый хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Ляпино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Ляпино — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Ляпино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Ляпино — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Ляпино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Ляпино — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Ляпино — деревня в Бежаницком районе Псковской области, МО Бежаницкая волость.
 Ляпино — деревня в Бежаницком районе Псковской области, МО Пореченское.
 Ляпино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Ляпино — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Ляпино — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Ляпино — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Ляпино — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Ляпино — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Ляпино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Ляпин
 Дальнее Ляпино